Carreras puede hacer referencia a: QUACKITY TU PATRON

 Carreras, localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina
 Videojuegos de carreras, género de videojuegos
 El plural de carrera

Además, Carreras, como apellido, puede hacer referencia a:

 Lluis Carreras Ferrer, futbolista español
 José Carreras, tenor español
 Jorge Carreras Llansana (1925-2012), jurista español. Rector de la Universidad de Barcelona
 Francesc Carreras i Matas (1750 — 1821), joyero español
 Galo Carreras Mejías, ingeniero agrónomo español
 Joaquín Carreras Mejías, procurador a Cortes español